Чеддер:

 Чеддер — популярный английский сыр.
 Чеддер — деревня в Англии, графство Сомерсет, место первоначального производства сыра Чеддер.